Финале Златног купа Конкакафа 2003. била је фудбалска утакмица за одређивање победника Златног купа Конкакафа 2003. Утакмица је одржана на стадиону Астека у Мексико Ситију, Мексико, 27. јула 2003. године. У реваншу финала из 1996. борили су се победници полуфинала, Мексико и Бразил. Оба тима су се састала у групној фази на почетку такмичења, а Мексико је победио Бразил са 1 : 0. Оба тима су напредовала у нокаут фазу, стигавши до финала где би Мексико поново победио Бразил са 1 : 0 касним златним голом Данијела Осорна.

Пут до финала

Утакмица

Референце

Спољашње везе 
 Official website 

2003